Сезон ФК «Минай» 2020—2021 — 1-ий сезон «Миная» у Прем'єр-лізі та 5-й в історії футбольного клубу.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники
|-

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники
|-

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники
|-

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду
|-

|}

Бомбардири

Дисциплінарні порушення

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Минай»
Минай